Bourret kan som auktorsförkortning betyda:

 René Léon Bourret
 J.A. Bourret

Robotskapade auktorsförkortningar